Tenisový turnaj ATP BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 se konal ve dnech 17. – 23. září v hlavním městě Rumunska Bukurešti venku na antukových dvorcích. Odměny činily 368 450 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení měli v úvodním kole volný los.
  Juan Ignacio Chela (semifinále)
  Florian Mayer (vítěz)
  Marcel Granollers (2. kolo)  Pablo Andújar (finále)
  Tommy Robredo (1. kolo)
  Potito Starace (1. kolo, skreč)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Albert Montañés (1. kolo) Jiné formy účasti 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Marius Copil
  Victor Crivoi
  Adrian Ungur

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Alessandro Giannessi
  Gianluca Naso
  Florent Serra
  Peter Torebko

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (semifinále)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (vítězové)
  Julian Knowle /  David Marrero (finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
BCR Open Romania